Сезон 2013/2014 на Световната купа по ски скокове започва на 23 ноември 2013 г. на шанцата Фогтланд Арена в немския град Клингентал и ще завърши на шанцата Блоудкова Великанка в словенската местност Планица. Окончателният график за купата е одобрен през юни 2013 г. в Дубровник. Ще се проведат 28 индивидуални състезания (в това число две по ски полети), четири отборни състезания и едно смесено състезание. Част от сезона са Зимните олимпийски игри в Сочи, които ще се проведат от 7 до 23 февруари 2014 г.

Календар на състезанията 

През сезона ще се проведат също Зимните олимпийски игри (8 – 17 февруари) в Сочи и Световно първенство по ски полети (14 – 16 март) в Харахоф.

Генерално класиране за Световната купа

Генерално класиране по страни 

Държавите без точки, но с изяви са:
  Казахстан
  България
  Гърция
  Румъния
  Южна Корея
  Швеция

Рейтинг 
Въз основа на световната ранглиста се определя броя на състезателите за всяка страна в настоящото издание на Световната купа. Таблицата показва максималния брой участници, които всяка страна има право да излъчи в състезание. Държава, която е домакин на състезание, има право на допълнителен брой състезатели, така че групата ѝ да достигне максимум шест състезатели.

Държавите, които не са изброени в таблицата по-долу, имат право на максимум двама играчи на състезание.

Източници 
 Oфициален календар на състезанията
 Резултати
 DESC Брой играчи

Ски скокове